Армин ван Бюрен — нидерландский музыкальный продюсер и диджей, написал 7 студийных альбомов, выпустил к ним 4 альбома ремиксов, 7 видео альбомов, 4 компиляции а так же 109 синглов и 47 ремиксов на разных авторов.

Первым релизом Армина был «Push». Первым синглом, принесшим ему успех, стал «Blue Fear», выпущенный на лейбле «Cyber Records» и попавший в британский чарт. На этом же лейбле «Cyber Records» был выпущен сингл «Communication», который произвел фурор на Ибице летом 1999 года и также попал в великобританский чарт на 18 позицию в 2000 году. На заработанные деньги Армин купил себе более современное оборудование.

В начале 1999 года он основал свой лейбл «Armind» совместно с «United Recordings». Первым релизом, выпущенным на под псевдонимом «Gig», стал сингл One, вторым релизом был Touch Me под псевдонимом «Rising Star». Когда был выпущен третий релиз под псевдонимом «Gimmick» — Free, можно было с уверенностью сказать, что Армину удалось поставить свой лейбл на ноги. Также под псевдонимом «Gaia» был выпущен 4 Elements.

На лейбле «Black Hole Recordings» совместно с Tiёsto были выпущены Wonder Where You Are? (под псевдонимом «Major League») и Eternity (под псевдонимом «Alibi»). Затем, объединившись с System F (Ferry Corsten), Армин записал ещё один сингл под названием Exhale.

Альбомы

Студийные альбомы

Альбомы ремиксы

Компиляции (альбомы)

Сборники 
Сборники записанные как в одиночку, так и совместно с другими исполнителями.

DJ Mix 
 1999 United (CD) [United]
 1999 Artist Profile Series 4: Boundaries of Imagination (CD) [Black Hole]
 2000 TranceMatch (CD) (as System F vs. Armin) [Cutting Edge]
 2000 001 A State of Trance (2 CD) [United]
 2001 002 Basic Instinct (2 CD) [United]
 2001 003 In Motion (2 CD) [United]
 2002 004 Transparence (2 CD) [United]
 2004 Big Room Trance (CD) [Mixmag]
 2007 Limited Edition (3 CD) (Armada Music)
 2008 Live at the Gallery, Ministry of Sound (CD) [Mixmag]
 2008 Armin Only: Imagine – The Music (Armada Music)
 2008 Armin Only – Imagine (Limited Edition) (4 CD) (Armada Music)
 2009 Raveline Mix Sessions 014
 2011 Armin Only: Mirage – The Music (Armada Music)
 2011 A State of Trance 500 (5 CD. Mixed by Armin van Buuren, Paul Oakenfold, Markus Schulz, Cosmic Gate and Andy Moor) (Armada Music)
 2012 A State of Trance 550 – Invasion (5 CD. Mixed by Armin van Buuren, Dash Berlin, John O'Callaghan, Arty and Ørjan Nilsen) (Armada Music)
 2013 A State of Trance 600 – The Expedition (5 CD. Mixed by Armin van Buuren, ATB, W&W, Rank 1 and Andrew Rayel) (Armada Music)
 2014 A State of Trance 650 – New Horizons (5 CD. Mixed by Armin van Buuren, BT, Aly & Fila, Kyau & Albert and Omnia) (Armada Music)
 2015 Armin Only: Intense – The Music (Armada Music)

A State of Trance series
 2004 A State of Trance 2004
 2005 A State of Trance 2005
 2006 A State of Trance 2006
 2007 A State of Trance 2007
 2008 A State of Trance 2008
 2009 A State of Trance 2009
 2010 A State of Trance 2010
 2011 A State of Trance 2011
 2012 A State of Trance 2012
 2013 A State of Trance 2013
 2014 A State of Trance 2014
 2015 A State of Trance 2015
 2016 A State of Trance 2016
 2017 A State of Trance 2017
 2018 A State of Trance 2018
 2019 A State of Trance 2019
2020 A State of Trance 2020
2021 A State of Trance 2021
2022 A State of Trance 2022

A State of Trance Year Mix series
 2004 A State of Trance Year Mix 2004
 2005 A State of Trance Year Mix 2005
 2006 A State of Trance Year Mix 2006
 2007 A State of Trance Year Mix 2007
 2008 A State of Trance Year Mix 2008
 2009 A State of Trance Year Mix 2009
 2010 A State of Trance Year Mix 2010
 2011 A State of Trance Year Mix 2011
 2012 A State of Trance Year Mix 2012
 2013 A State of Trance Year Mix 2013
 2014 A State of Trance Year Mix 2014
 2015 A State of Trance Year Mix 2015
 2016 A State of Trance Year Mix 2016
 2017 A State of Trance Year Mix 2017
 2018 A State of Trance Year Mix 2018
 2019 A State of Trance Year Mix 2019
2020 A State of Trance Year Mix 2020
2021 A State of Trance Year Mix 2021

Universal Religion series
 2003 Universal Religion Chapter 1
 2004 Universal Religion Chapter 2
 2007 Universal Religion Chapter 3
 2009 Universal Religion Chapter 4
 2011 Universal Religion Chapter 5
 2012 Universal Religion Chapter 6
 2013 Universal Religion Chapter 7

Armada Lounge series
 2008 Armada Lounge: The Best Downtempo Songs, Vol. 1
 2009 Armada Lounge, Vol. 2
 2010 Armada Lounge, Vol. 3
 2011 Armada Lounge, Vol. 4
 2012 Armada Lounge, Vol. 5
 2013 Armada Lounge, Vol. 6
 2014 Armada Lounge, Vol. 7

Ibiza series
 2014 A State of Trance At Ushuaïa, Ibiza 2014
 2015 A State of Trance At Ushuaïa, Ibiza 2015
 2016 A State of Trance, Ibiza 2016
 2017 A State of Trance, Ibiza 2017
 2018 A State of Trance, Ibiza 2018
 2019 A State of Trance, Ibiza 2019
2020 A State of Trance, Ibiza 2020

Видео 
2000
 Alibi — Eternity — Armin van Buuren, Tiesto
2001
 System F — Exhale — Ferry Corsten, Armin van Buuren
 Iio — Rapture (Armin Van Buuren Remix)
2004
 Armin van Buuren feat. Justine Suissa — Burned With Desire
 Armin van Buuren — Burned With Desire (Kyau vs. Albert Remix)
 Motorcycle — As The Rush Comes
 Oceanlab — Satellite
 Origene — Sanctuary
2005
 Armin van Buuren — Shivers
 Interstate — I Found You
 Armin van Buuren — 24: The Longest Day
 Mischa Daniels feat Aisata — So Strong (Extreme 2005 Theme)
 Ruffneck feat Yavahn — Everybody be Somebody
 Armin van Buuren feat Jan Vayne — Serenity (Sensation White Anthem 2005)
 God is my DJ — история компании ID&T, промоутеров шоу Sensation
 Armin van Buuren & Nadia Ali — Who Is Watching (Mischa Daniels Mix)
2006
 A State of Trance 2006 Promo
 Armada Night September 2006
 Armin Only DVD commercial
 Armin Only DVD preview
 Armin at Nature One 2006:
 Armin Van Buuren @ Nature One 2006
 Armin special TMF
 Yoshimoto — Du What U Do
 Armin van Buuren — Sail
 Armin van Buuren Interview (Racoon)
 Armin van Buuren feat. Racoon — Love You More
 Dancetrippin Armin Interview (Ocean Diva)
 Mischa Daniels — Take Me Higher
2007
 Armin Only DVD — Ahoy
2008
 Armin van Buuren & DJ Shah Feat. Chris Jones — Going Wrong
 Armin Only DVD — Imagine
 Armin van Buuren feat. Sharon den Adel — In and Out of Love
 Armin van Buuren feat. Jaren — Unforgivable
2009
 Armin van Buuren presents Gaia — Tuvan
 Armin van Buuren feat. Jennifer Rene — Fine Without You
 Armin van Buuren feat. Jacqueline Govaert — Never Say Never
 Armin van Buuren feat. VanVelzen — Broken Tonight
2010
 DJ’s United — Remember Love
 Armin van Buuren — Full Focus
 Armin van Buuren feat. Sophie Ellis-Bextor — Not Giving Up On Love
 Armin van Buuren feat. Christian Burns — This Light Between Us
2011
 Armin van Buuren feat. Laura V — Drowning
 Armin van Buuren presents Gaia — Status Excessu D
 Armin Only DVD/Blu-Ray — Mirage
 Armin van Buuren vs. Ferry Corsten — Brute
 Armin van Buuren feat. Nadia Ali — Feel So Good
 Armin van Buuren feat. Adam Young — Youtopia
2012
 Armin van Buuren — Orbion
 Laura Jansen — Use Somebody (Armin van Buuren Rework)
 Emma Hewitt — Colours (Armin van Buuren Remix)
 Wiegel Meirmans Snitker — Nova Zembla (Armin van Buuren Remix)
2013
 Armin van Buuren feat. Trevor Guthrie — This Is What It Feels Like
 Armin van Buuren feat. Cindy Alma — Beautiful Life
2014
 Armin van Buuren — Save My Night
 Armin van Buuren feat. Lauren Evans — Alone
 Armin van Buuren pres. Gaia — Empire Of Hearts
 Armin van Buuren — Ping Pong

Синглы

Как сольный артист

Промосинглы

Вне чартов 
1993
 Armin — Deep Inside The Mother [Precious records]
1996
 Armin — Push / Don`t Be Afraid / The Real Life [Timeless Records]
 Armin — Yeszz! / Check Out Your Mind / About Hip Hap [House Nation]
 El Guitaro — Spanish Love [Timeless Records]
 Technology — Electronicly Entertained / Spirits Dancin' [Cyber Records]
1997
 Amsterdance — Gotta Feel It [Timeless Records]
 Armania — The Only Love [Loep Records]
 Armania — Turn Me On [Loep Records]
 Armin — Blue Fear [Cyber Records]
 Gimmick — Why You Wanna Hurt Me / Motion Blurr / Hurt Me Pumpin' [Spiritual Records]
 Lilmotion — Lilmotion E.P. (D-Groovy / More Music) [Tick Tack Tunes]
 Misteri A — Ideal World E.P. (Hypnotizin / Wendy (Dedicated To A Girl I Don’t Know) / Transfer) [Transport]
 Monsieur Basculant — C’est Tout [Comx]
1998
 Armin — Communication [Cyber Records]
 Hyperdrive Inc. — Dreams In Sync / Don’t Show Me Reality [Chemo Records]
 Hyperdrive Inc. — Raw / Back In The Groove [Gutz Records]
 Problem Boy — Self Control / In Controle [Tremolo]
 Red & White — The United Colors EP (Greenways / Out of Blue) [Push & Pull]
 The Shoeshine Factory — Wicked [Tick Tack Tunes]
 The Shoeshine Factory — Allright / I Need Ya [Mulatto Records]
 Wodka Wasters — Pass The Bottle [Work Records]
1999
 Armin — Lost Soul Society / Virgo [Cyber Records]
 E=mc² — Monotonous [E=MC2 (Cyber)]
 Electrix — Blame The Music / Conquer The Stars [3345 Recordings]
 Electrix — Gettaway [3346 Recordings]
 Gig — One (Come On / Shut Up / 7 Soundz / Let The Music) [Armind]
 Gimmick — Free [Armind]
 Perpetuous Dreamer — Future Fun-Land [Playground Productions]
2000
 Alibi — Eternity [Armind]
 Armin — Communication Part 2 [Cyber Records]
 Darkstar — See Me / Feel Me [Armind]
 Gaia — 4 Elements [Captivating Sounds]
 Major League — Wonder Where You Are? / Wonder? [Black Hole Recordings]
2001
 Perpetuous Dreamer — The Sound Of Goodbye [Armind]
 Rising Star — Touch Me [Armind]
 System F Featuring Armin van Buuren — Exhale [Tsunami]
2002
 Armin van Buuren Featuring Ray Wilson — Yet Another Day [Armind]
 Perpetuous Dreamer — Dust.wav [Armind]
 Rising Star — Clear Blue Moon / Star Theme (Thank God For Music) [Armind]
 Rising Star — Sunspot [Bonzai]
2003
 Armin van Buuren — 76 Album Sampler (Prodemium / Precious / Song For The Ocean / Burned With Desire) [United]
 Armin van Buuren — 76 Album Sampler (Slipstream / Stay / Never Wanted This) [United]
 Armin van Buuren — 76 Album Sampler (From The Heart / Communication / Astronauts) [United]
 Armin van Buuren — Sunburn [Armind]
 Armin van Buuren — Burned With Desire / Blue Fear 2003 [Dedicated]
 Armin van Buuren Feat. Justine Suissa — Burned With Desire [Armind]
2004
 Armin v.s. M.I.K.E. — Pound / Intruder [Armind]
2005
 Armin van Buuren — Hymne [Armada Music]
 Armin van Buuren — Shivers [Armind]
 Armin van Buuren — Shivers Album Sampler 01 (Empty State / Zocalo) [Armind]
 Armin van Buuren — Shivers Album Sampler 02 (Wall Of Sound / Bounce Back) [Armind]
 Armin van Buuren — Shivers Album Sampler 03 (Control Freak / Gypsy / Hymne) [Armind]
 Armin van Buuren — Shivers / Birth Of An Angel [Armind]
 Armin van Buuren Feat. Jan Vayne — Serenity (Sensation White Anthem 2005) [Armind]
2006
 Armin van Buuren — Sail [Armind]
 Armin van Buuren — 10 Years Sampler 01 (Clear Blue Moon / 4 Elements) [Armada Music]
 Armin van Buuren — 10 Years Sampler 02 (Touch Me / Wall Of Sound (Airbase pres. Parc Mix)) [Armada Music]
 Armin van Buuren — Control Freak [Armind]
 Armin van Buuren Feat. Herman Brood — Saturday Night [Armind]
 Armin van Buuren Feat. Nadia Ali — Who Is Watching [Armind]
 Armin van Buuren Feat. Racoon — Love You More [Armind]
2007
 Armin van Buuren — Communication Part 3 [Armind]
 Armin van Buuren — Rush Hour [Armind]
 Armin van Buuren vs DJ Remy & Roland Klinkenberg — Bounce Back [68 Recordings]
 Armin van Buuren vs. Rank1 Feat. Kush — This World Is Watching Me [Armind]
 Perpetuous Dreamer — The Sound Of Goodbye (2007) [Armind]
2008
 Armin van Buuren Feat. Susana — If You Should Go [Armind]
 Armin van Buuren — Imagine Sampler 1 (Imagine, Face To Face, Hold On To Me) [Armind]
 Armin van Buuren — Imagine Sampler 2 (Intricacy, Fine Without You, What If) [Armind]
 Armin van Buuren & DJ Shah Feat. Chris Jones — Going Wrong [Armind]
 Armin van Buuren Feat. Sharon den Adel — In And Out Of Love [Armind]
2009
 Armin van Buuren feat. Jaren — Unforgivable [Armind]
 Armin van Buuren feat. Jennifer Rene — Fine Without You [Armind]
 Armin van Buuren feat. Jacqueline Govaerts — Never Say Never [Armind]
 Gaia — Tuvan [Armind]
 Armin van Buuren feat. Vanvelzen — Broken Tonight [Armind]
2010
 Gaia — Aisha [Armind]
 Armin van Buuren — Full Focus [Armind]
 Armin van Buuren feat. Christian Burns — This Light Between Us [Armind]
2011
 Armin van Buuren feat. Laura V — Drowling [Armind]
 Gaia — Status Excessu D [Armind]
 Triple A — Winter Stayed (featuring Ana Criado) [Armind]
 Armin van Buuren feat. Nadia Ali — Feels So Good [Armind]
 Armin van Buuren feat. Adam Young — Youtopia (Radio Edition)
 Gaia — Stellar
2012
 Armin van Buuren — Orbion [Armind]
 Gaia — J’ai Envie De Toi [Armind]
 Armin van Buuren feat. Ana Criado — Suddenly Summer [Armind]
 Armin van Buuren & Orjan Nilsen — Belter [Armind]
 Armin van Buuren — We Are Here to Make Some Noise [Armind]
 Armin van Buuren feat. Ana Criado — I’ll Listen [Armind]
2013
 Armin van Buuren feat. Fiora — Waiting For The Night [Armind]
 Armin van Buuren & Markus Schulz — The Expedition [ASOT]
 Armin van Buuren vs. Arty — Nehalennia [Armind]
 Gaia — Humming the Lights [TBA]
 Armin van Buuren feat. W&W — D# Fat [TBA]

Ремиксы 
1996
 Groove Solution — Magic Melody (Armin Mix) [CNR Music]
1997
 Armania — The Only Love (Hyperdrive Inc. Mix) [Loep Records]
 Geoffrey Williams — Sex Life (Major Funk Armix / Dub Armix) [Movement Records]
 ISCO — Funkytown (Mothafunky Armin Mix) [Universal Music]
 Jock’s Trap — Tribal Tone (Armix / Armix Dub) [Tricky Stuff Records]
 JT Playaz — Let’s Get Down (Hutsende Armix) [Flammable]
 Pioneers Of Sound — Keep It Up (Armix) [Stripes]
 Rocco Mundo Feat. The Scumfrog — Move Static (Armix) [Outland]
 Sweet Pussy Pauline — Heads, Tits And Ass (Armin`s Gimmick Mix) [Saturday Night Fillers]
 Temple Of The Groove — Without Your Love (Armin’s Radio Mix) [Dance Street Records]
 The Sunclub — Single Minded People (Radio Armix) [Dance Pool]
1998
 Barbarus — Hold On (Armix) [Jive]
 Black & White Brothers — Put Your Hands Up (Gimmick Edit) [3345 Recordings]
 De Bos — Chase (Follow-That-Car Mix) [Jive]
 Geoffrey Williams — Sex Life '98 (Armin Van Buuren Remix) [Go Girl!]
 J.R.'s Revenge — Dallas (The Armix) [Orbit Records]
 Problem Boy — Self Control (Armix) [Tremolo]
 Red & White — Out Of Blue (Armix) [Push & Pull]
 Suits Makin' Noise — Ellegibo (Extended Armix) [Suit Records]
 The Shoeshine Factory — Wicked (Armania Remix) [Tick Tack Tunes]
 Wodka Wasters — Pass The Bottle (Armin’s Movin' Work Dub) [Work Records]
 Wodka Wasters — Pass The Bottle (Armix) [Work Records]
1999
 Airscape — L’Esperanza (Armin Van Buuren’s Rising Star Mix) [Xtravaganza]
 Chakra & Edi Mis — X File (Cyber Mix) [Cyber Records]
 Denzil & Dwayne — Force Of Habit (Armin Van Buuren’s Rising Star Mix) [Flammable]
 DJ Manta — Holding On (Armin van Buuren’s Rising Star Mix) [AM:PM]
 DJ René — Music All Over The World (DJ René & Armin Van Buuren Remix) [Black Hole Recordings]
 Electrix — Blame The Music (Armin van Buuren Remix) [3346 Recordings]
 Electrix — Gettaway (Armin van Buuren Remix) [3346 Recordings
 Gouryella — Gouryella (Armix) [Tsunami]
 Gouryella — Walhalla (Armin Van Buuren’s Rising Star Mix) [Tsunami]
 Shane — C’est Musique (Armin Van Buuren’s Rising Star Mix) [INCtraxx]
 Sunkids Feat Chance — Rescue Me (Olav & Armin’s Xcessive Wodkawasters Filter Dub) [AM:PM]
 U.S.A. — Disco Remedy (Armin Van Buuren’s Gimmick Mix) [3345 Recordings]
 Vincent De Moor — Between 2 Fires (Armin’s Rising Star Vocal Remix) [Combined Forces]
 Wamdue Project — King Of My Castle (Armins Gimmick Dub / Armin Van Buuren Remix) [Strictly Rhythm]
 Insight — Prophecy (Cyber Mix) [Cyber Records]
 Madison Avenue — Don’t Call Me Baby (Armin van Buuren’s Stalker Mix) [VC Recordings]
 Pancake — Don’t Turn Your Back ('99 Remixes) (Syrup & Sugar Armix Flava) [Work Records]
 Mi-Ko — Dreaming Of You (Armix Vocal / Armix Instrumental) [Quality Movers]
 René Et Gaston — Vallée 2000 (Vallée De L’Armix) [Groove Zone]
2000
 Alibi — Eternity (Armin Van Buuren’s Rising Star Mix) [Armind]
 Aria — Dido (Armin Van Buuren’s Rising Star Mix) [Black Hole Recordings]
 Armin — Communication Part 2 (Armin van Buuren’s Remake) [Cyber Records]
 Desiderio — Starlight (Armin Van Buuren’s Rising Star Mix) [Code Blue]
 Major League — Wonder (DJ Tiësto & Armin Van Buuren Wonder Mix) [Black Hole Recordings]
 Novaskotia — Novaskotia (Armin Van Buuren’s Rising Star Mix) [Transk]
 OnePhatDeeva — Bad Habit (Armin Van Buuren Gimmick Club Mix / Armin Van Buuren Vocal Dub) [Defected]
 Terry McLeod — All My Love (You And I) (Armin Van Buuren’s Gimmick Remix) [Club Tools]
 Yahel — Devotion (Armin van Buuren Remix) [Cyber Records]
 Moogwai — Voila (Armin van Buuren Remix) [Platipus]
 The Michael Zager Band — Let’s All Chant 2000 (Armin Van Buuren’s Retro Club Mix) [Tempo Music]
 Vibe-Rations — Steppin' Out (Armin van Buuren’s Big Bass Remix) [4 Fingers]
 Temple Of The Groove — Without Your Love (Armin’s Mix) [House Nation]
2001
 Ayumi Hamasaki — Appears (Armin Van Buuren’s Rising Star Remix) [Avex Taiwan Inc.]
 Perpetuous Dreamer — The Sound Of Goodbye (Armin’s Tribal Feel) [Armind]
 Rising Star — Touch Me (Armin van Buuren Remix) [Armind]
 System F Feat. Armin van Buuren — Exhale (Armin van Buuren Remix) [Tsunami]
 Vincent De Moor — Shamu (Armin van Buuren Remix) [Deal Records]
 Gaia — 4 Elements (Armin Van Buuren Original Mix) [Captivating Sounds]
 Magnusson Arrived from Fjörnebö — Mary Go Around (Armin van Buuren’s 'This Round’s On Me' Mix) [United Recordings]
 Iio — Rapture (Armin Van Buuren Remix) [United Recordings]
2002
 Armin van Buuren Featuring Ray Wilson — Yet Another Day (Rising Star Remix) [Armind]
 Perpetuous Dreamer — The Sound Of Goodbye (Armin Van Buuren’s Rising Star Remix) [Armind]
 Perpetuous Dreamer — Dust.wav (Armin van Buuren’s Rising Star Mix) [Armind]
 Riva — Time Is A Healer (Armin Van Buuren Vocal Remix) [United]
 Solar Stone — 7 Cities (Armin Van Buuren Mix) [Lost Language]
 Solid Sessions — Janeiro (Armin van Buuren Remix) [Positiva]
 Fuel 2 Fire — Fuel 2 Fire (Armin’s Drumrama Dub) [3345 Recordings]
 Oceanlab — Sky Falls Down (Armin Van Buuren Remix) [Captivating Sounds]
 Shane — Too Late To Run (Armin Van Buuren Remix) [Armind]
 Cygnus X — Positron (Armin Van Buuren Remix) [Bonzai Trance Progressive]
2003
 Clubhands — Live Your Life (Extended Club Mix) [Dee Jay Mix Club ]
 Motorcycle — As The Rush Comes (Armin van Buuren’s Universal Religion Mix) [Armind]
 Ben Liebrand — Give Me An Answer (Armin van Buuren Remix) [Liebrand Audio]
2004
 Armin van Buuren Feat. Justine Suissa — Burned With Desire (Rising Star Remix) [Armind]
 Mark Otten — Mushroom Therapy (Armin van Buuren Remix) [Armind]
 Agnelli & Nelson — Holding Onto Nothing (Armin Van Buuren Remix) [Xtravaganza Recordings]
 «24» Theme — The Longest Day (Armin Van Buuren Mix) [Virgin USA]
2005
 Armin van Buuren — Hymne (Armin van Buuren’s PB Sail Mix) [Armind]
 Fragile Feat. Alex Lemon — Inertia (Armin Van Buuren Remix) [Armind]
2006
 Perpetuous Dreamer — The Sound Of Goodbye (Dark Matter Remix) [Armind]
2007
 Tony Scott — Something For The People (Armin van Buuren vs DJ Remy & Roland Klinkenberg Remix) [68 Recordings]
2008
 Armin van Buuren & DJ Shah Feat. Chris Jones — Going Wrong (Armin van Buuren’s Universal Religion Mix) [Armind]
 Kerli — Walking On Air (Armin van Buuren Remix) [Island Def Jam Music Group]
 The Killers — Human (Armin van Buuren Remix) [Universal Music]
2009
 BT feat. Jes — Every Other Way (Armin van Buuren Remix)
 Cerf, Mitiska & Jaren — Beggin You (Armin van Buuren Remix)
2010
 Faithless — Not Going Home (Armin van Buuren Remix)
 Dido — Everything To Lose (Armin Van Buuren Remix) [Universal Music]
 Miguel Bose — Jurame (Armin Van Buuren Remix)
2011
 Nadine Coyle — Put Your Hands Up (Armin Van Buuren Remix)
 Laura Jansen — Use Somebody (Armin van Buuren Rework)
 Hannah — Falling Away (Armin van Buuren Remix)
 David Guetta feat. Usher — Without You (Armin van Buuren Remix)
 Wiegel Meirmans Snitker — Nova Zembla (Armin van Buuren Remix)
2012
 Emma Hewitt — Colours (Armin Van Buuren Remix)
 Kirsty — Twilight (Armin van Buuren Remix)
 Zedd feat. Matthew Koma — Spectrum (Armin van Buuren Remix)
 Frans Bak — The Killing (Armin van Buuren Remix)
2013
 Mark Knight & D. Ramirez V Underworld — Downpipe (Armin Van Buuren Remix) 
 Kat Krazy feat. ellka — Siren (Armin Van Buuren Remix) [Armada Music]
2014
 Krewella — Enjoy The Ride (Armin Van Buuren Remix)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Armin van Buuren
 Музыкальный лейбл Armada 
 Дискография Армина ван Бюрена на Discogs

Бюрен, Армин ван
Армин ван Бюрен
Бюрен, Армин ван